Friedrichau ist der Name folgender Orte:
 Friedrichau (Ostpreußen) (pl. Wrotkowo), ehemals im Landkreis Goldap, Ostpreußen
 Rzepowo (ehemals Friedrichau im Landkreis Hohensalza, Warthegau), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen